Fremont-Gletscher heißen die folgenden geografischen Objekte:
 Fremont-Gletscher (Washington) im North Cascades National Park im US-Bundesstaat Washington
 Fremont-Gletscher (Wyoming) im Shoshone National Forest im US-Bundesstaat Wyoming